Ма́тиас Ма́бергс (, известен также как Ма́тиас Ка́рлссон, ; ) — шведский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Чемпион Швеции среди мужчин, среди смешанных команд, среди юниоров.

Достижения 
 : золото (2008).
 : золото (1997), серебро (), бронза ().
 : бронза ().
 : золото (1992).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Его брат Йоаким Карлссон (известен также как Йоаким Мабергс) — тоже кёрлингист, чемпион Швеции и Европы, они многократно играли в одной мужской или смешанной команде.

Примечания

Ссылки 
 Mabergs Curlingblogg - En curlingblogg med trevliga curlinghändelser i familjen Mabergs närhet 
 Lag – Malung Curling Club 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Чемпионы Швеции по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Швеции